Body Count est un film américain, sorti en 1998.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Body Count
 Réalisation : Robert Patton-Spruill
 Scénario : Theodore Witcher
 Musique : 
 Pays d'origine : États-Unis
 Genre : policier
 Date de sortie : 1998

Distribution 
 David Caruso : Hobbs
 Linda Fiorentino : Natalie
 John Leguizamo : Chino
 Ving Rhames : Pike
 Donnie Wahlberg : Booker
 Forest Whitaker : Crane

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1998
Film policier américain